Инвестиционный риск () — вероятность обесценения инвестиций или потери доходов в результате неопределённости действий органов государственной власти или ошибок в корпоративном управлении.

Определение 
Согласно БРЭ инвестиционный риск — это вероятность обесценения инвестиций или потери доходов в результате неопределённости действий органов государственной власти или ошибок в корпоративном управлении.

Виды рисков 
Инвестиционная деятельность характеризуется тремя группами рисков:
 финансовый риск (вероятность ущерба, который может понести инвестор, действуя на рынке):
 процентный риск (вероятность обесценения облигаций и долговых обязательств на открытом рынке в случае повышения процентных ставок);
 инфляционный риск (вероятность обесценения основного капитала и дохода от него вследствие роста цен).
 технический риск (вероятность сбоев и отказов в производстве продукции и её поставке, сложность используемой технологии);
 политический риск (вероятность вмешательства государства в экономику, неожиданные изменения законодательной базы или её практикоприменение).

Инвестиционный риск имеет место при портфельных инвестициях, когда существует вероятность понести убыток из-за снижения курса ценных бумаг, риски завышенных инвестиционных ожиданий (завышение прогноза объёмов продаж и цен, недостаточно объективная оценка платёжеспособного спроса, конкурентной среды и т.д.), венчурные риски от инновационных разработок.

Управление инвестиционными рисками 
Способы управления рисками:
 диверсификация деятельности (распределение инвестиций между разными объектами с целью повышения устойчивости системы);
 хеджирование (заключение фьючерсных договоров купли-продажи);
 лимитирование риска (определение границ свободы принятия решений, связанных с рисковыми сделками);
 избегание риска (отказ от сделок, связанных с риском).

Примечания 

Управленческий учёт
Риск
Риски